Tokkelinstrument; muziekinstrument dat wordt bespeeld door erop te tokkelen
Tokkelbaan; element van buitensport